Powiat Brzeski bezeichnet:

 Powiat Brzeski (Brzeg), einen Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Powiat Brzeski (Brzesko), einen Landkreis in der polnischen Woiwodschaft Kleinpolen